Libor oder LIBOR ist die Abkürzung für:

 London Interbank Offered Rate, in London täglich festgelegter Referenzzinssatz im Interbankengeschäft

Libor ist der Familienname folgender Personen:
 Christiane Libor, deutsche Sängerin in der Stimmlage Sopran
 Hajo Libor (* 1962), deutsch-tschechischer Sportler und Weltmeister im Drachenboot
 Paul Libor, Bildhauer, Künstler der Wiedenbrücker Schule
 Ullrich Libor (* 1940), deutscher Sportler und Olympiasieger im Segeln

Libor ist der Name folgender Personen:
 Liborius (4. Jh.), Heiliger, Bischof von Le Mans
 Liborius Wagner (1593–1631), Seliger, katholischer Priester 
 Libor Pešek (1933–2022), tschechischer Dirigent
 Libor Sionko (* 1977), tschechischer Fußballspieler

LIBOR